Csehország
 Mírová, település a Karlovy Vary-i járásban
 Mírová pod Kozákovem, település a Semilyi járásban